Charlotte van Pruisen (1831-1855)
Charlotte van Pruisen (1860-1919)
Charlotte van Pruisen (1798-1860)